Петя Александрова може да се отнася за:

 Петя Александрова (поетеса), р. 1948
 Петя Александрова (кинокритик), р. 1960